Колехмайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Колехмайнен, Микко (род. 1964) — финский гребец-байдарочник.
  (1933—2009) — финский артист.
 Колехмайнен, Сеппо — глава полиции Финляндии (с 2015).
 Колехмайнен, Ханнес (1889—1966) — финский бегун, многократный чемпион Олимпийских игр.
 Колехмайнен, Ээро (1918—2013) — финский лыжник.